Jorge Núñez puede referirse a

 Jorge Daniel Núñez (1984—), futbolista paraguayo que juega como centrocampista ofensivo.
 Jorge Martín Núñez (1978—), futbolista paraguayo que juega como defensa lateral.
 Jorge Núñez Fraga, biólogo especialista en invertebrados bentónicos.
 Jorge Núñez (1939-), dramaturgo argentino.
 Jorge Núñez Vega, antropólogo